Der Davis Cup 1952 war die 41. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in drei Kontinentalzonen, der Europa-, der Amerika- und der neu gegründeten Östlichen Zone, ausgetragen. Die Sieger der Zonen spielten ein Qualifikationsturnier um den Finaleinzug. 

Im Playoffturnier setzten sich die USA gegen Italien und Indien durch, scheiterten jedoch im anschließenden vom 29. bis 31. Dezember stattfindenden Finale an Titelverteidiger Australien klar mit 1:4. Es war der bisher zehnte Titel Australiens.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 29 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone

Amerikazone

Östliche Zone

Das Turnier 
In den folgenden Darstellungen ist der Gastgeber einer jeweiligen Partie kursiv, sowie der Sieger fett gedruckt. Spiele ohne markiertem Gastgeber fanden auf neutralem Boden statt.

Vorrunde

Europazone

Amerikazone

Östliche Zone 
Indien stand als einziger Teilnehmer der Zone definitionsgemäß als Sieger fest.

Playoff 
Im Playoffturnier zwischen den Siegern der Kontinentalzonen siegten die USA über Italien und Indien.

Playoff-Finale

Finale 
Im Finale zwischen Titelverteidiger Australien und den USA konnte sich Australien mit 4:1 durchsetzen. Es war das neunte Endspiel der USA gegen Australien in Serie. Australien gewann den bisher zehnten Titel.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1952
Tennisturnier 1952